Spoorlijn 273 (België), een Belgische spoorlijn die loopt van Balen-Werkplaatsen naar Lommel Maatheide, Sibelco
 Spoorlijn 273 (Tsjechië), een Tsjechische spoorlijn die loopt van Červenka naar Prostějov